Darko Planinić – cestista croato
 Jure Planinić – cestista croato
 Zoran Planinić – ex cestista croato